Con el término Los Claveles se puede referir a:

Cultura
 Los claveles, zarzuela de José Serrano Simeón.

 Historia
 Revolución de los Claveles, levantamiento militar de abril de 1974 contra la dictadura salazarista en Portugal.

 Geografía
 Risco de los Claveles, montaña española.
 Laguna de los Claveles, lago español.
 Botánica
El nombre común de la planta '''''Antirrhinum majus.